August Tuxen henviser til:

 August Tuxen (kemiker) (1850–1903) – dansk agrikulturkemiker
 August Tuxen (officer) (1853–1929) – dansk general og militærhistoriker